

W fizyce, astronomii i chemii 
 Potencjał (potencjał skalarny pola wektorowego)
 Potencjał elektryczny (również: potencjał pola elektrycznego)
 Potencjał grawitacyjny (również: potencjał pola grawitacyjnego)
 Potencjał wektorowy
 Potencjał magnetyczny
 Potencjał termodynamiczny
 Potencjał standardowy
 Potencjał chemiczny
 Potencjał elektrochemiczny
 Potencjał elektrody
 Potencjał jonizacyjny (również: energia jonizacji)
 Potencjał opóźniony
 Potencjał Hulthena
 Potencjał Galvaniego
 Potencjał Volty
 Potencjał Yukawy
 Potencjał van der Waalsa
 Potencjał Lennarda-Jonesa
 Potencjał Morse’a
 Potencjał harmoniczny (również: potencjał oscylatora harmonicznego, potencjał paraboliczny, potencjał sił sprężystych)

W biologii, biochemii i biofizyce 
 Potencjał czynnościowy
 Potencjał progowy
 Potencjał spoczynkowy
 Potencjał błonowy
 Potencjał postsynaptyczny

W zarządzaniu 
 Potencjał organizacji
 Potencjał strategiczny

W naukach wojskowych 
 Potencjał bojowy
 Potencjał morski okrętu
 Potencjał ogniowy

W winiarstwie 
 Potencjał leżakowania – wyrażony w latach okres, w którym leżakujące wino zachowuje swoje cechy

Zobacz też 
 Czteropotencjał
 Energia potencjalna